Ludwig Goldschmidt ist der Name folgender Personen: 

* Ludwig Goldschmidt (Philosoph) (1853–1931), deutscher Mathematiker, Philosoph und Lehrer
 Ludwig Goldschmidt (Richter) (1895–1970), deutscher Jurist und Richter (1938–1948 Exil in London)